BHS est un code qui peut signifier :
 Bahamas,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha- 3 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 .

bhs est un code qui peut signifier :
 buwal selon la norme ISO 639-2 (alpha-3).

BHS peut aussi faire référence à :
 Biblia Hebraica Stuttgartensia, une édition du texte massorétique de la Bible hébraïque ;
 British Home Stores, une chaine commerciale avec siège au Royaume-Uni, dont les anciennes propriétaires  et Cristina Green, Monégasques, sont en  de la liste des milliardaires du monde en 2007 avec 7 milliards de dollars ;
 BHS Corrugated, une entreprise allemande de construction d’installations de carton ondulé ;
 British Horse Society, un organisme hippique britannique.

Code